Brocheton peut faire référence à :

Général 

 Le brocheton, juvénile du brochet.

Patronyme 

 Charles-Fabio Brocheton (1736-1814), homme politique français ;
  (1826-1863), peintre espagnol.

Toponyme 

 la , baie canadienne ;
 le , lac canadien.